Панкеєв (), жіноча форма Панкеєва () — російське прізвище. Відомі носії:
 Антоній (Панкеєв) — єпископ РПЦ
 Панкеєв Володимир Володимирович — український журналіст, видавець і державний діяч
 Панкеєв Сергій Костянтинович — російський поміщик, правник, художник-аматор

 Панкеєва Оксана Петрівна — українська письменниця-фантастка

Російські прізвища